Laufzeit bezeichnet
 Laufzeit (Zeitschrift), eine monatlich erscheinende Laufsport-Zeitschrift

die Zeitspanne, während der etwas geschieht:
 Kreditlaufzeit, Zeitspanne zur Tilgung eines Kredites 
 in der Wirtschaft, Zeitspanne zwischen Investition und Ausschüttung des Gewinns
 Vertragslaufzeit, Zeitraum zur Erfüllung eines Vertrages 
 Laufzeit eines Films, siehe Filmlänge
 Laufzeit (Technik), Zeitspanne, in der ein System aktiv ist
 Laufzeit (Informatik), die Zeit, in der ein Programm ausgeführt wird bzw. die ein Algorithmus abhängig von der Eingabe benötigt, um ein Problem zu lösen
 Laufzeit (Akustik), die Zeitspanne, die ein akustisches Signal braucht, um zum Ohr zu gelangen
 die Laufzeitdifferenz ermöglicht in der Akustik beim natürlichen Hören und in der Tontechnik bei der Stereofonie das Richtungshören
 Laufzeit (Wirtschaft), die Dauer von Vertragsverhältnissen oder Finanzprodukten
 Laufzeit (Archivwesen), der Zeitraum zwischen der Entstehung und dem Abschluss einer Archivalieneinheit

die Zeitspanne, während der etwas seinen Ort ändert:
 die Transportzeit einer Postsendung vom Absender zum Empfänger, siehe Postlauf
 Laufzeit, in der allgemeinen Physik die Zeit, die ein Signal zur Überwindung einer Distanz benötigt, siehe Laufzeitmessung
 Signallaufzeit, zeitliche Differenz zwischen dem Eintritt eines Signals in ein (kausales) System und dem Austritt
 Gatterlaufzeit, zeitliche Differenz zwischen dem Eintritt eines Signals und dem Austritt bei einem elektrischen Bauteil

Siehe auch:
 Laufzeitverlängerung, einen Begriff für die Verlängerung der bislang geplanten und gesetzlich festgelegten maximale Laufzeit von Atomkraftwerken
 Delay (Musik), in der elektroakustischen Musik können durch Laufzeitverzögerungen Effekte erzeugt werden

 Landau-Symbole, zur Beschreibung der Laufzeit von Algorithmen